Coi ima više značenja:
 Coi, Belluno
 Coi, Bolzano